Lenine ist:

 der Kurzname des Künstlers Osvaldo Lenine Macedo Pimentel

 eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine auf der Halbinsel Krim, Rajon Lenine, siehe Lenine

 ein Dorf in der Ukraine in der Oblast Kiew, Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj, siehe Lenine (Perejaslaw-Chmelnyzkyj) 
 ein Dorf in der Ukraine in der Oblast Mykolajiw, Rajon Krywe Osero, siehe Lenine (Krywe Osero)

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Ukraine in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Wolodymyriwka (Kachowka) 
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Ukraine in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Molodezke
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Ukraine in der Oblast Kiew, Rajon Shuriwka, siehe Schtschaslywe (Shuriwka) 
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Ukraine in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Lukjaniwka (Baschtanka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Ukraine in der Oblast Odessa, Rajon Sachariwka, siehe Torossowe
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Ukraine in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Stawky (Schytomyr, Radomyschl)